Shinto  o xintoisme, conjunt de creences de l'arxipèlag japonès 
 Katori Shinto-ryu, koryu del Japó
 Katsuyoshi Shinto (Prefectura d'Hiroshima, 1960), futbolista japonès